This Is War — третій студійний альбом американського рок-гурту Thirty Seconds to Mars, який вийшов 8 грудня 2009 року під лейблом Virgin Records та EMI. Платівка досягла 18 позиції у чарті Billboard 200

Список пісень

Примітки

Посилання 
 «This is War»  на Discogs

Альбоми 30 Seconds to Mars
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Фладом
Альбоми Virgin Records
Музичні альбоми 2009